Відомі носії
 Алекс Роу (1990) — англійський актор кіно і телебачення.
 Келін Роу (1991) — американський футболіст, півзахисник.
 Леслі Роу (1945) — австралійський дипломат.
 Роу Олександр Артурович (1906—1973) — радянський російський кінорежисер і сценарист.
 Тімоті Роу (1953) — американський палеонтолог.
 Томмі Роу (1942) — вокаліст, композитор, автор текстів.

Дивіться також
 Гугу Мбата-Роу (1983) — англійська акторка.
 Еміл Сміт-Роу (2000) — англійський футболіст, півзахисник.

Роу — місто, штат Массачусетс
 Роу — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Інше 
 Карнівал Роу — американський фентезійний телесеріал.
 Кінг Роу —  американська детективна мелодрама Сема Вуда.
 5412 Роу — астероїд головного поясу, відкритий 25 вересня 1973.